Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Chippewa () :
le comté de Chippewa, situé dans l'État du Michigan ;
le comté de Chippewa, situé dans l'État du Minnesota ;
le comté de Chippewa, situé dans l'État du Wisconsin.